Djupån (Gotland), een riviertje op Gotland (Zweden)
Djupån (Lapland), een rivier in Lapland (Zweden)